Грегори́ Купе́ (; род. 31 декабря 1972, Ле-Пюи-ан-Веле, Франция) — французский футболист, выступавший на позиции вратаря. Известен по выступлениям за клуб «Олимпик Лион» и сборную Франции. Рекордсмен «Олимпик Лион» по количеству игр — 541 матч (совместно с Серж Кьеза).

Карьера 
Купе начал свою клубную карьеру в команде родного города «Олимпик» (Ле-Пюи), прежде чем стать профессионалом в «Сент-Этьен» в 1994 году. Он дебютировал в Лиге 1 26 марта 1994 года в победном матче против «Анже» (2:0). После трех сезонов он неожиданно перешел в стан соперника клуба по Лиге 1 — «Лион» (два города находятся всего в 80 километрах друг от друга и являются давними местными и национальными соперниками). Он был куплен в качестве замены Паскалю Ольмету в январе 1997 года. Его азартная игра оправдалась, поскольку Лион регулярно доминировал в «Ле Шампиона» с 2002 года и также регулярно участвовал в Лиге чемпионов УЕФА.

Достижения 
«Олимпик Лион»
 Чемпион Франции: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
 Обладатель кубка Франции: 2008, 2010
 Обладатель Суперкубка Франции: 2003, 2004, 2005, 2007
 Обладатель кубка французской лиги: 2001
 Обладатель Кубка Интертото: 1997
 Обладатель Мирового кубка: 2007

Сборная Франции
 Кубок конфедераций: 2001, 2003
 Вице-чемпион мира: 2006

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылка 
 Статистика на сайте Career Statistics
 Профиль на сайте fifa.com 
 Пока не на 100 % (перевод интервью)

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Сент-Этьен»